De 58ste wereldkampioenschappen schermen werden gehouden in Parijs, Frankrijk in 2010. De organisatie lag in de handen van de FIE.

Planning

Deelnemende landen

Overzicht van de resultaten

Mannen

Vrouwen

Medaillespiegel

Details

Mannen

Floret individueel

Degen individueel

Sabel individueel

Floret ploegen

Degen ploegen

Sabel ploegen

Vrouwen

Floret individueel

Degen individueel

Sabel individueel

Floret ploegen

Degen ploegen

Sabel ploegen 

2010
Schermen in Frankrijk
Sportevenement in Parijs
Schermen in 2010
Schermen